Blat – forme d'accordo informali, contatti tra partiti o affari conclusi nel mercato nero per ottenere maggiori vantaggi
 Blat – villaggio del distretto di Marjayoun
 Caio Blat – attore brasiliano

Pagine correlate 
 Blatt